VGW steht als Abkürzung für:

 Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion, eine Verkehrsgemeinschaft in Thüringen
 Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis, ein ehemaliger Verkehrsverbund im Wartburgkreis
 Verlässliches Gesundheitswissen, ein Qualitätsprogramm des Deutschen Netzwerks Gesundheitskompetenz DNGK
 Verwaltungsgericht Wien, Gericht in Österreich
 Vorausgerätewagen, ein Feuerwehrfahrzeug

Abkürzung